transfer – Werbeforschung & Praxis ist eine deutschsprachige Fachzeitschrift für die Themenbereiche Kommunikation und Markenmanagement. Sie wird von der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft (DWG) publiziert und erscheint vier Mal im Jahr. Ehemaliger Mitherausgeber war die inzwischen aufgelöste Österreichische Werbewissenschaftliche Gesellschaft. Die Druckauflage beträgt 5.500 Exemplare und die Reichweite liegt bei 20.000 Lesern. Zu den Lesern zählen Entscheider der Wirtschaft auf Geschäftsführerebene, die in den Bereichen Marketing, Werbung und Verkauf tätig sind, sowie Wirtschaftswissenschafter deutscher und österreichischer Hochschulen und Universitäten.

Chefredaktion 

Es gibt sowohl eine österreichische als auch eine deutsche Chefredaktion. Die Chefredaktion von Seiten der WWG obliegt Günter Schweiger (WU Wien), Mayerhofer (WU Wien) und die Chefredaktion von Seiten der DWG besetzen Martin Eisend (Viadrina Frankfurt (Oder)), Bernhard Heidel (Hochschule RheinMain) und Tobias Langner (Bergische Universität Wuppertal). Die Chefredaktionen sind alternierend verantwortlich.

Prominente Autoren 
Es haben u. a. bereits folgende Marketingexperten Artikel für die Fachzeitschrift verfasst:

 Manfred Bruhn (Universität Basel)
 Franz-Rudolf Esch (Justus-Liebig-Universität Gießen)
 Christian Homburg (Universität Mannheim)
 Lothar Müller-Hagedorn (Universität Köln)
 Henrik Sattler (Universität Hamburg)
 Hartwig Steffenhagen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen)
 Volker Trommsdorf (Technische Universität Berlin)
 Franziska Völckner (Universität zu Köln)

Ziele 
Die Fachzeitschrift verfolgt das Ziel, Wissen zu den Themen Werbung, Kommunikation und Marktforschung beidseitig zwischen Wissenschaft und Praxis zu übertragen. Praktikern sollen dadurch neue Erkenntnisse der Forschung in praxisnaher Sprache nähergebracht werden und Fallstudien von Marketing-Praktikern sollen wiederum der universitären Forschung dienen, indem sie den Ansporn für vertiefende wissenschaftliche Behandlung bestimmter Themengebiete darstellen. Als besonderes Anliegen gilt der Aspekt der Verständlichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse für Praktiker, da eine gewisse Unkompliziertheit bei nicht-wissenschaftlich-orientierten Lesern ein entscheidendes Kriterium für die Akzeptanz einer Zeitschrift ist. Der wissenschaftliche Anspruch wird bei Forschungsbeiträgen durch einen Double-Blind Review-Prozess erreicht und die Verständlichkeit der Inhalte wird anschließend von einem Gutachter aus der Praxis überprüft.

Inhalt 
Jede Ausgabe enthält ein Editorial, das von einem Chefredakteur verfasst wird. Dieses beinhaltet sowohl allgemeine Informationen als auch einen ersten Überblick über die Inhalte der jeweiligen Ausgabe. Danach kommt das Inhaltsverzeichnis, das die Gliederung der Zeitschrift klar darstellt und Kurzinformationen zu den Beiträgen bereitstellt, bevor anschließend Beiträge aus den Bereichen Forschung, Praxis und Service folgen. Der Aufbau der Zeitschrift wird in der unteren Tabelle veranschaulicht. Dabei herrscht eine klare Trennung zwischen Praxis- und Forschungsbeiträgen.

Leser 
1992 wurde im Rahmen einer Diplomarbeit von Gabriele Andres vom Österreichischen Gallup-Institut unter der Leitung von Univ. Fritz Karmasin eine Studie zur Leserschaftsforschung der Fachzeitschrift „Werbeforschung & Praxis“, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht „transfer“ hieß, durchgeführt. Es handelte sich um eine Fachzeitschriften-Empfängerstruktur-Analyse (FESA). Die Grundgesamtheit belief sich auf 1.484 Auskunftspersonen, die sowohl aus Firmen als auch aus ordentlichen Mitgliedern bestand, woraus eine Stichprobe von 372 Personen ausgewählt wurde. Die Feldphase wurde in einem Zeitraum von elf Tagen von 20. Bis 31. Jänner 1992 durchgeführt. Diese brachte interessante Ergebnisse zur Empfängerstruktur hervor. Demnach konnten etwa 90 % der Leser in das gehobene Bildungsniveau eingeordnet werden, verfügten somit zumindest über Matura. Auch deren Positionen entsprechen diesem hohen Niveau. 88 % der Erstempfänger hatten eine leitende Position inne, waren demnach beispielsweise Geschäftsführer, Direktor, Abteilungsleiter oder Produktmanager. In Bezug auf die Entscheidungskompetenz der Zeitschriftenempfänger ergab sich, dass ein hoher Anteil der Leser (59,1 %) in ihren Aufgabenbereichen Alleinentscheider waren. Es wäre jedoch möglich, dass sie bei manchen Aufgaben nur Mitentscheider oder Entscheidungsvorbereiter waren, da Mehrfachnennungen möglich waren.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Medienfachzeitschrift (Deutschland)
Werbezeitschrift
Zeitschrift (Österreich)